Quadrant steht für:

 Quadrant, durch zwei Koordinatenachsen begrenzter Abschnitt der Ebene
 Quadrant (Antarktika), davon abgeleitete Gliederung des antarktischen Kontinents durch die Meridiane 0°, 90°E, 180° und 90°W
 Quadrant (Washington, D.C.)
 Quadrant (Astronomie), astronomisches Gerät zur Positionsbestimmung von Gestirnen
 Quadrant (Erde), Untergliederungen der westlichen und östlichen Hemisphären der Erde in 90° breite Hälften
 Galaktischer Quadrant, einer von vier rechtwinkligen Kreissektoren der Milchstraße
 Quadrant AG, Schweizer Hersteller von thermoplastischen Werkstoffen
 Quadrant Cycle, ehemaliger britischer Motorrad- und Automobilhersteller
 Quadrant-Konferenz, Erste Konferenz von Québec während des Zweiten Weltkriegs
 die Aufteilung des Gebisses in der Zahnmedizin, siehe Zahnschema
 eine veraltete Bezeichnung der SI-Einheit der Induktivität Henry (Einheit)
 Quadrant Peak, Berg auf Vindication Island, Südliche Sandwichinseln, Südatlantik
 Quadrant Private Equity, eine australisches Private Equity Unternehmen
 Quadrant (Star Trek), eine Einteilung unserer Galaxie im fiktiven Star-Trek-Universum (Alpha bis Delta)
 Quadrant Mountain, Wyoming